Бінглі ():

Прізвище 

 Бланш Бінглі (1863–1946) — англійська тенісистка
 Меттью Бінглі (1971) — австралійський футболіст

 Бінглі — місто у Західному Йоркширі, Англія, Велика Британія